Begraafplaats van Bailleul (Henegouwen), gemeentelijke begraafplaats in het Belgische dorp Bailleul
 Begraafplaats van Bailleul (Somme), gemeentelijke begraafplaats in de Franse gemeente Bailleul